Чудовиште тврђаве Варберг () je наводно криптид који живи у ближој околини и у шанцу тврђаве Варберг, у близини града Варберга у Шведској.

Опис криптида 
Описује се као водоземни Тероподски диносаур прекривен смеђом љускавом кожом са репом дугим 40 центиметара.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 Ово биће је први пут виђено 2006. кад је искочило из воде, ухватило једну патку и одвукло је под воду.

Види још 
 Живи диносаури
 Језерска чудовишта

Референце

Литература 
 http://livedinopedia.wikia.com/wiki/The_Varberg_Fortress

Криптозоологија
Живи диносауруси